Tutino – rione del comune di Tricase in provincia di Lecce
 Gennaro Tutino – calciatore italiano
 Marco Tutino – compositore italiano
 Saverio Tutino – giornalista e scrittore italiano